Појам перуанско чудо се може односити на следеће:

 Перуанска или златна мака, врста биљке из породице Brassicaceae
 Перуански ноћурак, врста биљке из породице Nyctaginaceae